Ospedale di San Francesco de' Macci a Firenze
 Ospedale di San Francesco Grande a Padova
 Ospedale di San Francesco a Venezia